Plante, Planté oder La Plante ist der Familienname folgender Personen:
 Ada May Plante (1875–1950), australische Malerin
 Alex Plante (* 1989), kanadisch-südkoreanischer Eishockeyspieler
 David Plante (* 1940), US-amerikanischer Schriftsteller
 Derek Plante (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Francis Planté (1839–1934), französischer Pianist
 Gaston Planté (1834–1889), französischer Physiker und Paläontologe
 Guido Plante PME (1936–2015), Bischof von Choluteca

 Laura La Plante (1904–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Pierre Plante (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Raymond Plante (* 1947), Schriftsteller
 Thomas G. Plante (* 1960), US-amerikanischer Psychologe

Plante bzw. Planté steht für:
 Planté (Mondkrater)

Siehe auch:
 Plant